A X. Unicum-kupát 2005. június 21. és június 22-én rendezték, hagyományosan a Margit-szigeten található Hajós Alfréd uszodában.

Résztvevők 
A tornán 4 válogatott vett részt:
  Magyarország
  Oroszország
  Kína
  Kanada

Kína és Kanada válogatottja először vett részt az Unicum-kupán.

Eredmények

1. forduló

2. forduló

3. forduló

Végeredmény

Források 
 
 
 
 

Nemzeti vízilabda-válogatottak tornái
Unicum